

Persone 
 Kiira Korpi – pattinatrice artistica finlandese su ghiaccio
 Janne Korpi – snowboarder finlandese
 Norman Korpi – attore statunitense
 Rauno Korpi – giocatore finlandese di hockey su ghiaccio
 Walter Korpi – sociologo svedese